Pietroșani kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Pietroșani (Argeș)
 Pietroșani (Teleorman)